Jet Black (1938-2022), batteur du groupe franco-britannique The Stranglers
 Jet Black, personnage de l'anime japonais Cowboy Bebop
 Jet Black, morceau de 1959 du groupe anglais The Shadows
 Jet Black, nom du coloris noir de la PlayStation 4